A Nemcovce településnév jelentései:

Kapinémetfalu szlovákiai község szlovák neve az Eperjesi járásban
Tapolynémetfalu szlovákiai község szlovák neve a Bártfai járásban